Елизондо има више значења:

 Елизондо, Тритурадос (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Елизондо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику